1. hokejová liga SR 2004/2005 byla dvanáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 12 týmů. Vítězem ligy se stal tým HKm Detva (Zvolen B), jenž ve finále playoff porazil tým HC VTJ Telvis Topoľčany 4:1 na zápasy. Tým HKm Detva (Zvolen B) jako B-tým nemohl hrát baráž o postup do Slovnaft extraligy, a tak se jí zúčastnil poražený finalista – HC VTJ Telvis Topoľčany. V baráži prohrál s týmem Spartak Dubnica nad Váhom 2:4 na zápasy.

Následně do Slovnaft extraligy postoupil tým MHC Martin, který odkoupil licenci od klubu Spartak Dubnica nad Váhom.

Celek ŠaHK Iskra Banská Bystrica vyhrál v baráži o 1. ligu 3:2 na zápasy nad týmem HKm Humenné. B-tým Zvolenu se přestěhoval do Banské Bystrice, a tak se tým HKm Detva dalšího ročníku nezúčastnil. Po prodáni extraligové licence ze Spartaku Dubnica nad Váhom do MHC Martin se Spartak nezúčastnil následujícího ročníku 1. ligy SR a nahradil ho tým HKm Humenné (poražený z baráže o 1. ligu).

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 

 MHC Martin – HC Dukla Senica 4:1 (4:2, 7:4, 1:3, 4:1, 5:2)

 HC VTJ Telvis Topoľčany – HK Spišská Nová Ves 4:0 (3:2sn, 4:1, 4:2, 6:5PP)

 PHK Prešov – HKm Detva (Zvolen B) 2:4 (2:3, 3:2, 2:3, 0:1, 7:2, 1:3)

 HK Trnava – MšHK Prievidza 0:4 (1:3, 2:3, 2:6, 1:3)

Semifinále 

 MHC Martin – HKm Detva (Zvolen B) 0:4 (1:3, 3:5, 2:3, 1:2sn)

 HC VTJ Telvis Topoľčany – MšHK Prievidza 4:3 (2:4, 4:5sn, 5:3, 5:4, 2:4, 5:3, 3:1)

Finále 

 HC VTJ Telvis Topoľčany – HKm Detva (Zvolen B) 1:4 (5:3, 1:8, 1:9, 0:3, 1:3)

Baráž o 1. ligu 

 ŠaHK Iskra Banská Bystrica – HKm Humenné 3:2 (1:4, 4:1, 3:2, 3:5, 5:4sn)

Baráž o extraligu 

 Spartak Dubnica nad Váhom – HC VTJ Telvis Topoľčany 4:2 (7:1, 2:4, 1:2, 3:0, 8:0, 7:1)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005